Всеобщие выборы в Малайзии прошли 10 мая 1969 года. Выборы в штатах Сабах и Саравак были перенесены на 21 и 27 июня. Победу вновь одержала Партия альянса, хотя и с меньшим преимуществом. Геракан и Демократическая партия выступали против привилегий бумипутра, зафиксированных в статье 153 Конституции Малайзии. Явка составила 73,6%.

Результаты

Выборы в Мае 
 Альянс66 (ОМНО-51,МКА,13, МИК-2)
 ПМИП -12
 ДАП-13
 Геракан -8
 НПП-4

Всего в парламенте 144 места

События после выборов

После выборов начались столкновения, в результате которых в течение двух лет в Малайзии было чрезвычайное положение.

Выборы в июне 1970 года

Примечания 

Выборы в Малайзии
Малайзия
1969 год в Малайзии